Jaciment arqueològic de Campabadal
 Albert Campabadal Mas
 Eduard Campabadal Clarós
 Josep Campabadal i Calvet (Balaguer, 1849 - Cartago, Costa Rica, 1905), pianista i compositor català
 Ramon Campabadal i Martí (Barcelona, 1909 - 1993), futbolista dels anys 1920 i 1930
 Fàbrica Benet Campabadal, antiga fàbrica de cintes de seda de Barcelona